Никола́й Алекса́ндрович Игна́тьев (28 марта 1903, с. Усть-Боровое, Соликамского уезда (ныне ) Пермской губернии — 23 марта 1982, Пермь) — советский геолог, зав. кафедрами геохимии (1936–1938), петрографии (1938–1941),  декан геолого-географического факультета (1938–1941), (1946–1951), проректор по учебной работе (1951–1961) Пермского университета.

Научная биография 
В 1920 году поступил на химическое отделение физико-математического факультета Пермского университета. В 1923 году, в связи с закрытием факультета, перевёлся в Ленинградский политехнический институт, который закончил по специальности «геохимик-петрограф».

Ещё в годы учёбы в политехническом институте начал работать геологом. с 1926 по 1928 годы принимал участие в работе Карадагской и Гокчинской (озеро Севан) экспедиций Петрографического института АН СССР (научные руководители и участники — Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Д. С. Белянкин).

В 1928 году, работая научным сотрудником в музее геологического комитета, назначается начальником геологической Южно-Подмосковной партии.

С 1930 года переходит в геологоразведочный институт цветных металлов, где руководил Южно-Забайкальской поисково-разведочной партией по изучению месторождений Чупинского района.

В 1931—1933 годах преподаёт минералогию и петрографию в геолого-разведочном техникуме в Ленинграде.

В январе 1936 года приезжает в Пермь, возглавил только что созданную кафедру геохимии геологического факультета Пермского университета; одновременно работал заместителем декана факультета. Кафедра возникла как выпускающая по специальности геохимия.

Из книги «Проректор ПГУ (1951—1961) Николай Александрович Игнатьев»

Кафедры геохимии практически не было, и Николай Александрович в течение 1934—1935 годов создавал её заново: открылись небольшой музей, техническая лаборатория, кафедральная библиотека и кабинет для дипломников. За организацию кафедры биохимии (1936 г.) он был награждён грамотой Свердловского облисполкома.

В 1937 году Николай Александрович активно участвовал и подготовке и проведении Пермской экскурсии XVII Международного геологического конгресса, посвященной Пермской геологической системе; был членом университетской и городской комиссий по подготовке конгресса. Материалы его полевых исследований в Карелии были использованы в путеводителе Северной экскурсии конгресса.

В 1938 году Е. А. Игнатьеву присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук и звание доцента.

В 1938—1941 году заведовал кафедрой петрографии.

В 1938 году возглавил геолого-разведочную партию, исследовавшую медные месторождения Нязепетровского района Челябинской области.

Перед войной Николай Александрович сосредоточился на изучении уникального уральского минерала — волконскоита. Этот минерал находили лишь в нескольких точках земного шара. Его использовали благодаря специфической окраске для получения «вечной», не теряющей своего цвета, краски. В нём нуждались художники, покупали его, хотя он был очень дорогим. Так, в своё время Пикассо присылал заявку в Пермский горисполком.

В 1941 году, как результат этих научных изысканий, вышла в свет монография Н. А. Игнатьева (в соавторстве с Г. Г. Кобяком, В. В. Александровым) «Волконскоит Прикамья», которая, как и четыре более поздние публикации, вызвала большой интерес у специалистов в нашей стране и за рубежом.

1938—1941 — декан геолого-географического факультета Пермского университета.

С августа 1941 года по февраль 1946 года служил в артиллерийском подразделении 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта в должности начальника отдела эвакуации, принимал участие в боевых действиях. Награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией».

Вернувшись в университет в сентябре 1946 году и продолжая научную работу, Н. А. Игнатьев вновь занялся волконскоитом и другими уральскими минералами, руководил полевыми исследованиями (результаты которых были очень важны для народнохозяйственных строек в Пермской и других областях Урала), был редактором нескольких научных сборников «Геология и петрография Урала».

Н. А. Игнатьев зарекомендовал себя как хороший лектор:

Доцент Н. А. Игнатьев читал глубокие по содержанию и блестящие по форме лекции по петрографии, литологии, федоровскому методу, которые пользовались большой и заслуженной популярностью среди студентов. Он всегда раскрывает предмет с увлечённостью и эрудицией, при этом предельно просто и доходчиво.

1946—1951 — декан геолого-географического факультета Пермского университета.

С 1951 по декабрь 1961 годах — проректор по учебной работе Пермского университета. Будучи на этом посту, находил для университета квалифицированных специалистов, крупных учёных. Многие учёные возвращались тогда из лагерей после реабилитации 1953 года. C большими трудностями он устраивал их на работу, находил им жильё, и т. д. В это время в университете появились такие учёные как И. Г. Шапошников, О. Н. Бадер, Л. Е. Кертман, и др.

В 1963 году 60-летний юбилей Н. А. Игнатьева стал поводом для многочисленных поздравлений. Петрограф-магматист А. С. Остроумова тогда написала:

Я всегда буду помнить великолепные лекции Николая Павловича Герасимова по исторической геологии, Георгия Алексеевича Максимовича по общей геологии, Юрия Михайловича Абрамовича по полезным ископаемым и Владимира Константиновича Воскресенского по минералогии.

Но самая моя горячая любовь и благодарность принадлежит, конечно, кафедре петрографии. Особенно мне хочется сказать о моём первом учителе петрографии Николае Александровиче Игнатьеве. Каждый раз, когда я ставлю шлиф на федоровкий столик, я вспоминаю его. Мы, выпускники кафедры петрографии, обязаны Николаю Александровичу тем, что он научил нас точным методам оптических исследований — главному орудию в руках петрографа.

Общественная деятельность 
Неоднократно избирался членом Дзержинского райкома КПСС, депутатом Пермского горсовета (три созыва, с 1947 по 1956 годы) .

Был ответственным редактором многих сборников ученых записок Пермского университета.

Библиография Н. И. Игнатьева 
 Игнатьев Н. A. Исследования брусита и гкдромагнезита из Саткинской дачи на Урале // Доклады АН СССР. 1926 Июль С. 132—135.
 Игнатьев Н. A. Основная интрузия С-В побережья озера Севан (рукопись). 1926. Фонд Ленинград, политехи, ин-та. 56 с.
 5. Игнатьев Н. A. Петрографический очерк маршрутов в северной части Ленско-Витимского района // Труды Г. Р. Об. ВСНХ СССР. 1932. Вып. 154 С. 181—194.
 Игнатьев Н. А. Отчет о работе Шуерецкой геологоразведочной партии за 1932 г. (рукопись) Ленинград, отд-е ин-та приклад, минерал.
 Игнатьев Н. A. Дистен (кианит). Геологический обзор месторождений на территории Союза на 1 января 1933 г. (рукопись). 16 с.
 Игнатьев Н. A. Гранат (геологический обзор месторождений на территории СССР) (рукопись). Фонд треста «Союзабразив». 16 с.
 Игнатьев Н. A. Амфиболиты, гранатовые гедриты и слюдиты окрестностей с. Шуерецкое // Труды ПЕТРИНа АН СССР. 1934. Вып.6. С. 5—81.
 Игнатьев Н. A. Геолого-петрографический очерк окрестностей Пулонгских озер в Карело-Финской ССР // Известия Ленинград, геол. треста. 1934. С. 123—139.
 Игнатьев Н. A. Петрографический очерк маршрутов в северной части Ленско-Витимского района. СОПС АН СССР. 1935. Вып. 2. 16 с.
 Игнатьев Н. A. Слюдяные месторождения района Пулонгских озер Карельской АССР (с приложениями: 22 карты) (рукопись). Фонд Ленинград. ГРТ. 1935. 80 с.
 Игнатьев Н. A. Опыт оценки слюдяных отвалов на пегматитовых жилах. Известия Ленинград, геол. треста. 1935. № 4/9.4 с.
 Игнатьев Н. A. Геолого-петрографический очерк района р. Малой Лабы и её притоков Маркопиджи и Уруштена (черной) на Северном Кавказе // Северокавказская петрографическая экспедиция. 1933. М.; Л., 1936. С. 95—150.
 Игнатьев Н. A. Кафедра геохимии // Учен. зап. Перм. ун-та. 1936. Вып. 3 (юбилейный). С. 70—72.
 Игнатьев Н. A. Кварцево-скаполитовая жила окрестностей Пулонгских озер // Известия Ленинград, геол. треста. 1936. № 3. С. 28—35.
 Игнатьев Н. A. Керсантитовые дайки из шахты Артем. Власовского рудника Донецкого бассейна // Учен. зап. Перм. ун-та. 1936. Т. 2. Вып. З (юбилейный). С. 237—259.
 Игнатьев Н. А. Опыт исследования дистеновых пород некоторых месторождений Карельской АССР // Там же. С. 61—68.
 Игнатьев Н. A. К петрографии Шуерецкого района // Труды Кольской базы АН СССР. 1937. Вып.4 (Сб. геол. работ). С. 103—124.
 Игнатьев Н. A. Медные месторождения Клзепетровского района с 20 картографическими приложениями (рукопись). 1940. Фонд Карабашской конторы треста «Цветметразведка». G4 с.
 Александров В. В., Игнатьев Н. A., Кобяк Г. Г. Волконскоит Прикамья // Ученые записки Молотов, ун-та. 1941. Т.4, вып. З. С. 3—77.
 Игнатьев Н. A. Глина Кишертского района Молотовской области // Известия ЕНИ при Молотов, ун-те. 1946. Т. 12. Вып. З. С. 1—8.
 Игнатьев Н. A., Кузнецов А. М. К вопросу о составе и свойствах ваппов // Доклады АН СССР. 1946. Т.53, № 6. С. 557—560.
 Игнатьев Н. A. Геолого-петрографический очерк Пулонгских озер в Карело-Финской ССР // Учен. зап. Перм. ун-та. 1947. Т. 4, Вып.4. С. 123—140.
 Игнатьев Н. A. Химико-петрографическая характеристика пород района г. Городец Горьковской области (рукопись). Фонд ЕНИ при Молотов, ун-те. 1947. 16 с.
 Кузнецов А. М., Игнатьев Н. A. О линзовидных образованиях гипса в доломите кунгура в Левшино // Доклады АН СССР. 1948. Т.63, № 4. С. 433—436.
 Игнатьев Н. A., Старков Н. П. Петрографическая характеристика пород и волконскоита из волконскоитовых месторождений Молотов, области (рукопись). Фонд ЕНИ при Молотовском ун-те. 1948. 24 с.
 Игнатьев Н. A., Чирвинский П. Н., Старков Н. П., Зыкин Н. В. Петрографическая характеристика пород левобережья р. Улс (рукопись). Фонд Молотов, ун-та, фонд Свердлов, геол. управления. 1949. 64 с.
 Кузнецов А. М., Игнатьев Н. A. Химическая характеристика ваппов // Доклады АН СССР. 1951. Т.76, № 2. С. 257—259.
 Игнатьев Н. A., Чирвинский П. Н., Старков Н. П., Кобяк А. Н. Петрографическая характеристика левобережья р. Вишеры (междуречье р. Улс — Веле) (рукопись). Фонд Молотов, ун-та, фонд Свердлов, геол. управления. 1951. 56 с.
 Енцов Г. И., Игнатьев Н. A., Старков Н. П. К геологопетрографической характеристике волконскоитовых месторождений Прикамья. // Зап. Всесоюз. минерал, о-ва. 1952. Сер. 2. 4.81, вып. З. С. 179—184.
 Игнатьев Н. A. Руды медных месторождений Нязепетровского района. // Учен. зап. Молотов, ун-та. 1952. Т.7. Вып.1. С. 39—55.
 Игнатьев Н. A. Спилиты Нязепетровского района // Там же С. 61—67.
 Беленьков И. В., Игнатьев Н. A. Волконскоит (исторический очерк открытия и изучения) // Труды ЕНИ при Молотов, ун-те. 1952. Т. 10. Вып.3—4. С. 163—196.
 Игнатьев Н. A., Чирвинский П. Н., Старков Н. П., Кобяк А. Н. Петрографическая характеристика конгломератов левобережья р. Вишеры (рукопись). Фонд Молотов, ун-та, фонд Свердлов, геол. управления. 1952. 32 с.
 Игнатьев Н. А., Чирвинский П. Н., Старков Н. П. К петрографии сланцевой толщи района междуречья р. Улс и Веле и хребта Кваркуш на Урале (рукопись). Фонд Молотов, ун-та. 1953. 32 с.
 Чернышев Н. И., Игнатьев Н. A. Опыт петрографического исследования пермской пестроцветной толщи восточной части Пермского Прикамья. //Учен. зап. Молотов, ун-та. 1955. Т.9, вып.1. С. 119—136.
 Игнатьев Н. A., Максимович Г. А., Чирвинский Н. П. Памяти Петра Николаевича Чирвинского (К 80-летию со дня рождения) // Учен, зап. Перм. ун-та. 1961. Т.18, вып.2 (Геология). С. 119—127.
 Игнатьев Н. A. Волконскоит (Исторический очерк открытия и изучения). 4.2 // Геология и петрография Западного Урала. Вып.1. С. 129—149.
 Кузнецова Л. C., Игнатьев Н. A. Пятнистые доломиты Чусовского района западного склона Урала // Доклады АН СССР. 1964. Т. 157. № 4. С. 882—885.
 Игнатьев Н. A., Кузнецова Л. C. Карстовая брекчия Южно-Чусовского месторождения карбонатных пород // Учен. зап. Перм. унта. 1968. Вып. З, № 166. 12 с.
 Игнатьев Н. A., Шимановский Л. A. Натечные карбонатные агрегаты на стенках полых трещин известняков в районе г. Красноуфимска // Там же. 4 с.
 Игнатьев Н. A., Гудошников В. В., Киселев Г. Н. Волконскоит и хромовый аллофаноид из аккермановских юрских отложений // Учен, зап. Перм. ун-та. 1968. Вып.4, № 182. 16 с.
 Курбацкая Ф. А., Игнатьев Н. A. Характеристика глинистых минералов пород вендского комплекса западного склона Среднего Урала // Там же. 1970. Вып.5, № 210. С . 43—55.
 Кузнецова Л. С., Игнатьев Н. A. О некоторых особенностях доломитизации известняков. // Там же. С. 127—135.
 Игнатьев Н. A. Петрография кристаллических пород с кристаллооптикой. Методические указания, программа и контрольные задания для студентов-заочников специальности 0102 «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых». Пермь, 1969. 23 с.

Примечания

Литература 
 Абрамович Ю. М. Роль русских и советских ученых в изучении биоморфоз // Учен. зап. Перм. ун-та. 1960. Т. 15. Вып. 1. С. 105, 108.
 Абрамович Ю. М. Поздравляем с 60-летием // Пермский университет. 1963. 3 апреля.
 Геологический факультет // Учен. зап. Перм. ун-та. 1936. Юбилейный выпуск (внеочередной). Вкладка между С.78-79 (фото).
 Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермский государственный университет, 1916—1986. Пермь, 1987. С. 54, 57, 172.
 Коробова А. С. К характеристике Казанских отложений г. Перми и г. Молотово // Учен. зап. Перм. ун-та. 1937. Ч. 1. С. 75 (вып. к 17-й сес. Междунар. геол. конгр.)
 Курбацкая Ф. А. К истории кафедры минералогии и петрографии Пермского университета // Геология и петрография Западного Урала. 1983. С. 2-10. Деп № 3695.
 Пушников Е. А., Печеркин И. А., Ященко Р. В. Георгий Алексеевич Максимович. К 60-летию со дня рождения // Учен. зап. Перм. ун-та. 1960. Т. 15, вып. 2. С. 33, 40, 53.
 Максимович Г. А. Некоторые факты и даты по истории геологического факультета Пермского университета // Там же. Вып. 1. С. 134,137.
 Максимович Г. А. Верхне-Пермские отложения Пермско- Сарапульского района. // Там же. 1937. 4.1. С.5, 10. (выпуск к 17-й сес. Междунар. геол. конгр.).
 Отчётная научная сессия ПГУ 27 февраля — 3 марта 1956 г. Тезисы докладов геологического факультета. Молотов, 1956. С.4.
 Памяти товарища // Пермский университет. 1982. 13 апреля.
 Пермский государственный университет им. А. М. Горького. Исторический очерк. 1916—1966. Пермь, 1966. С.103, 108, 237.
 Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. М. Горького. Пермь, 1991. С. 23, 43.
 С 20-летним юбилеем Пермского государственного университета. Постановление Президиума Свердловского областного исполнительного комитета от 23 октября 1936 г. // Учен. зап. Перм. ун-та, 1936. Юбилейный выпуск (внеочередной). С. 6.
 Старков Н. П. Гипабиссальные основные породы междуречья Улс-Велс и хребта Кваркуш на Урале // Там же. 1956. Т. 10, вып. 2. С. 161.

 Проректор ПГУ (1951—1961) Николай Александрович Игнатьев / Перм. ун-т. Пермь, 1999.
 Осовецкий Б. М., Курбацкая Ф. А. Учёный-педагог Николай Александрович Игнатьев // Пермский университет в воспоминаниях современников. Пермь: Изд-во ПГУ, 1996. Вып. 4. Живые голоса. — С. 112—114.
 Игнатьев Николай Александрович (1903—1982) // Геологи Пермского университета — в Великой Отечественной войне / Сост. В. И. Костицын; Перм. ун.т. — Пермь, 2005. 167 с. — С. 45—46.

Геологи СССР
Петрографы
Кандидаты геолого-минералогических наук
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели геологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели геолого-географического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы геологического факультета Пермского государственного университета
Деканы геолого-географического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по учебной работе Пермского государственного университета
Члены КПСС
Депутаты Пермского городского совета
Участники советско-японской войны (СССР)